Кра́сная Ша́почка (, , ):
 «Красная Шапочка» — народная сказка с сюжетом о маленькой девочке, повстречавшей в лесу волка.
 «Красная Шапочка» — детская опера Цезаря Кюи (1911).
 «Красная Шапочка» — чёрно-белый мультфильм Уолта Диснея (США, 1922).
 «Красная Шапочка» — мультфильм сестёр Брумберг (СССР, 1937).
 «Красная Шапочка» — семейный телефильм Гёца Фридриха (ФРГ, 1962).
 «Про Красную Шапочку» — музыкальный телефильм Леонида Нечаева (СССР, 1977).
 «Красная Шапочка» — романтический фильм ужасов Кэтрин Хардвик (США, 2011).
 «Красная Шапочка» — семейный телефильм Сибиллы Тафель (Германия, 2012).
 «Красная Шапочка» — постановочная фотография, сделанная английским писателем и фотографом Льюисом Кэрроллом (1857).
 «Красная Шапочка» — российский фильм в жанре фэнтези (2022).
Полный список наиболее известных экранизаций и других произведений искусства на тему сказки см. по ссылке.

География 
 «Красная Шапочка» — месторождение бокситов около Североуральска.
 Красная Шапочка — грузовая железнодорожная станция в Североуральске.

Вооружение и военная техника 
 «Rotkäppchen» («Роткэпхен») — кодовое название немецкой противотанковой управляемой ракеты X-7 конца Второй мировой войны.
 «RADCAP» («Рэдкэп», сокр. от Rome Air Development Center Associative Array Processor) — наименование первого американского цифрового вычислительного комплекса (суперкомпьютера) STARAN периода Холодной войны.

См. также 
 «Linux Красная Шапочка» — русифицированный дистрибутив операционной системы Linux (1997).